La Nationalliga A 2001/02 fue la 105.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Play-offs por el título

Play-offs de ascenso/descenso

Goleador
|  Richard Núñez
Grasshopper Club Zürich281|  Christian Eduardo GiménezBasilea
28

Notas

Enlaces externos 
 RSSSF

2002
Fútbol en 2001
Fútbol en 2002
Suiza en 2001
Deporte en Suiza en 2002